13-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе русской армии.

Штаб-квартира дивизии: Севастополь. Входила в 7-й армейский корпус.

История дивизии

Формирование 
 06.11.1811—20.05.1820 — 27-я пехотная дивизия
 20.05.1820—05.08.1833 — 24-я пехотная дивизия

 05.08.1833—26.04.1835 — 16-я пехотная дивизия
 26.04.1835—23.01.1918 — 13-я пехотная дивизия

Боевые действия 
27-я пехотная дивизия

Отечественная война 1812 года

 См. статью: Война 1812 года

24-я пехотная дивизия

 В 1830 — 1832 годах участвовала в подавлении польского восстания. В 1831 году временным командующим был Карл Карлович Фези.

13-я пехотная дивизия

К началу Первой мировой войны 13-я дивизия входила в состав VII армейского корпуса Одесского военного округа. Штаб располагался в Севастополе. Полки дивизии были дислоцированы следующим образом: 1-я бригада в Севастополе - пехотные 49-й Брестский Его Императорского Высочества великого князя Михаила Михайловича и 50-й Белостокский Его Высочества герцога Саксен-Альтенбургского полки; 2-я бригада — 51-й Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича в Симферополе и 52-й Виленский Его Императорского Высочества великого князя Кирилла Владимировича полк в Феодосии, 13-я артиллерийская бригада в Севастополе.

Дивизия сражалась в Янчинском бою.

11-я армия перешла в наступление в ночь на 23 июля. Генерал Сахаров ввел в дело свой левый фланг — VII армейский корпус генерала Экка, указав ему атаковать в общем направлении на Заложице. 13-я пехотная дивизия имела лихое дело на реке Грабарке у Маркополя, а 34-я дивизия — под Тростянцом. Прорыв полков VII корпуса был назван потом в австрийской «Истории войны» «неотразимым». Мадьярский 4-й армейский корпус был совершенно уничтожен в жарких шестидневных боях, и лишь прибытие из Франции 1-го германского корпуса воспрепятствовало крушению II австро-венгерской армии, а быть может, и падению Львова. Сражение при Заложице было нами выиграно. В 13-й пехотной дивизии 49-й пехотный Брестский полк атаковал Маркополь в ночь на 23 июля через реку Грабарку по грудь в воде.

В декабре 1917 года 13-я пехотная дивизия был мусульманизирована и в январе 1918 года вошла (без артиллерии) в состав 1-го Мусульманского корпуса на Румынском фронте, с переименованием во 2-ю Мусульманскую стрелковую дивизию.

Приданная дивизии 13-я артиллерийская бригада к январю 1918 года была украинизирована.

Участие в Белой борьбе на Юге России

Состав дивизии 
На 1812 год: Одесский, Тарнопольский, Виленский, Симбирский пехотные полки, 49-й и 50-й егерские полки; 8100 человек, 211 офицеров.

На нач. ХХ в.:

 1-я бригада (Севастополь)
 49-й пехотный Брестский Е. И. В. Великого Князя Михаила Михайловича полк
 50-й пехотный Белостокский полк
 2-я бригада (Феодосия)
 51-й пехотный Литовский Е. И. В. Наследника Цесаревича полк
 52-й пехотный Виленский Е. И. В. Великого Князя Кирилла Владимировича полк
 13-я артиллерийская бригада (Севастополь)

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта, и при назначении на эту должность генерал-майоров они как правило оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).

Начальники дивизии 
 04.12.1811 — 06.10.1813 — генерал-майор (с 31.10.1812 генерал-лейтенант) Неверовский, Дмитрий Петрович
 06.10.1813 — хх.02.1814 — командующий генерал-майор Ставицкий, Максим Фёдорович
 02.08.1815 — 21.11.1815 — командующий генерал-майор князь Гурьялов, Иван Степанович
хх.12.1815 — 09.04.1816 — генерал-лейтенант Эссен, Пётр Кириллович
09.04.1816 — 22.07.1817 — генерал-майор Гогель, Фёдор Григорьевич
 22.07.1817 — 22.08.1829 — генерал-майор (с 21.05.1825 генерал-лейтенант) Савоини, Еремей Яковлевич
 22.08.1829 — 20.09.1831 — генерал-лейтенант Кишкин, Василий Михайлович
 20.09.1831 — 31.10.1832 — генерал-лейтенант Муравьев, Николай Николаевич
 31.10.1832 — 07.11.1835 — командующий генерал-майор Маевский, Сергей Иванович
07.11.1835 — хх.10.1847 — генерал-майор (с 18.04.1837 генерал-лейтенант) Соболевский, Степан Герасимович
 31.10.1847 — 10.04.1848 — генерал-майор (с 06.12.1847 генерал-лейтенант) Степанов, Семён Петрович
 11.04.1848 — 13.02.1854 — генерал-лейтенант Обручев, Александр Афанасьевич
 13.02.1854 — 17.09.1855 — генерал-лейтенант Ковалевский, Пётр Петрович
 27.12.1855 — 26.01.1860 — генерал-лейтенант Вагнер, Яков Богданович
 26.01.1860 — 04.04.1871 — генерал-майор (с 23.04.1861 генерал-лейтенант) Жигмонт, Семён Осипович
 04.04.1871 — 01.05.1879 — генерал-майор (с 05.10.1871 генерал-адъютант, с 10.09.1872 генерал-лейтенант) Рихтер, Оттон Борисович
 08.05.1879 — 14.07.1884 — генерал-лейтенант (с 08.11.1879 генерал-адъютант) барон Корф, Андрей Николаевич
 14.07.1884 — 03.05.1886 — генерал-лейтенант Эйзен-фон-Шварценберг, Николай Карлович
 03.05.1886 — 21.10.1886 — генерал-лейтенант Абрамов, Александр Константинович
 05.11.1886 — 15.08.1888 — генерал-лейтенант Батьянов, Михаил Иванович
 15.08.1888 — 19.08.1892 — генерал-лейтенант Глиноецкий, Николай Павлович
 18.09.1892 — 17.03.1895 — генерал-лейтенант Дохтуров, Дмитрий Петрович
 20.03.1895 — 28.12.1896 — генерал-лейтенант Филиппов, Владимир Николаевич
 28.12.1896 — 20.01.1902 — генерал-лейтенант Христиани, Василий Васильевич
 20.02.1902 — 11.12.1903 — генерал-лейтенант Церпицкий, Константин Викентьевич
 24.12.1903 — 23.10.1904 — генерал-лейтенант Селиванов, Андрей Николаевич
 07.11.1904 — 26.10.1905 — генерал-майор (с 06.12.1904 генерал-лейтенант) Брилевич, Александр Васильевич
 08.02.1906 — 04.05.1907 — генерал-лейтенант Эверт, Аполлон Ермолаевич
 05.05.1907 — 05.12.1909 — генерал-лейтенант Алексеев, Константин Михайлович
 20.12.1909 — 05.12.1914 — генерал-лейтенант Вебель, Фердинанд Маврикиевич
 21.02.1915 — 05.05.1917 — генерал-лейтенант де Гениг Михелис, Евгений Михайлович
 05.05.1917 — 05.01.1918 — (командующий) генерал-майор Дженеев, Дмитрий Дмитриевич
 с 05.01.1918 — (вр.и.д. начальника) генерал-майор Ибрагимов, Магомед Чанкаевич

Начальники штаба дивизии 
 01.01.1857 — 23.10.1863 — полковник барон Сталь, Карл Фёдорович
 06.12.1863 — 26.02.1864 — подполковник Баранов, Александр Евграфович
 хх.хх.1864 — хх.хх.1866 — подполковник Защук, Александр Иосифович
хх.хх.1866 — хх.01.1873 — подполковник (с 30.08.1868 полковник) Цебриков, Михаил Михайлович
 хх.02.1873 — хх.хх.1879 — полковник Шавров, Троадий Васильевич
 21.04.1879 — 30.04.1890 — подполковник (с 30.08.1879 полковник) Мезенцов, Сергей Николаевич
 05.05.1890 — 17.01.1896 — полковник Янжул, Николай Иванович
 27.01.1896 — 29.05.1898 — полковник Ферсман, Евгений Александрович
 20.06.1898 — 31.07.1900 — полковник Мартос, Николай Николаевич
 25.08.1900 — 17.04.1904 — полковник Кузнецов, Поликарп Алексеевич
 12.05.1905 — 29.11.1908 — полковник Зиборов, Вячеслав Иванович
 05.12.1908 — 07.07.1910 — полковник Мдивани, Захарий Асланович
 07.07.1910 — 25.11.1913 — полковник Румянцев, Порфирий Алексеевич
 11.12.1913 — 04.12.1914 — полковник Пархомов, Дмитрий Николаевич
 06.12.1915 — 10.06.1916 — и. д. подполковник Малеванов, Владимир Львович
 10.06.1916 — 28.09.1916 — и. д. полковник Дорофеев, Константин Константинович
 28.09.1916 — 06.08.1917 — полковник (с 06.12.1916 генерал-майор) Непенин, Сергей Яковлевич

Командиры 1-й бригады 
В период с 28 марта 1857 года по 30 августа 1873 года должности бригадных командиров были упразднены.

После начала Первой мировой войны в дивизии была оставлена должность только одного бригадного командира, именовавшегося командиром бригады 13-й пехотной дивизии.
хх.хх.1815 — 25.12.1815 — генерал-майор Брежинский, Семён Петрович
25.12.1815 — 10.01.1816 — генерал-майор Чичерин, Николай Александрович
19.01.1816 — хх.хх.хххх — генерал-майор Емельянов, Николай Филиппович
25.09.1817 — хх.хх.1818 — генерал-майор Хитрово, Михаил Алексеевич (Елисеевич)
01.01.1819 — 03.05.1827 — генерал-майор Рейбниц, Карл Павлович
01.01.1833 — 28.01.1836 — генерал-майор Линден, Александр Андреевич
28.01.1836 — 17.09.1837 — генерал-майор Булгаков, Фёдор Васильевич
 10.02.1840 — 17.02.1842 — генерал-майор Балицкий, Игнатий Семёнович
17.02.1842 — 31.12.1843 — генерал-майор Лишев, Александр Иванович
31.12.1843 — 12.02.1849 — генерал-майор Дик, Егор Афанасьевич
12.02.1849 — 30.04.1849 — генерал-майор Фохт, Карл Иванович
30.04.1849 — 08.02.1850 — генерал-майор Крутов, Максим Иванович
 08.02.1850 — 03.10.1855 — генерал-майор Будберг, Василий Егорович
 03.10.1855 — 08.01.1856 — генерал-майор Чаплиц, Иустин Адамович
 13.02.1856 — 17.01.1857 — генерал-майор Будберг, Василий Егорович
 30.08.1873 — хх.хх.1876 — генерал-майор Трубников, Яков Иванович
хх.хх.1876 — 26.09.1884 — генерал-майор Гран, Александр Карлович
 07.10.1884 — хх.хх.1886 — генерал-майор Донауров, Алексей Петрович
 28.02.1886 — 12.09.1886 — генерал-майор Повало-Швейковский, Александр Николаевич
 12.09.1886 — 09.11.1889 — генерал-майор Филиппов, Владимир Николаевич
 26.11.1889 — 07.02.1894 — генерал-майор Запорожченко, Пётр Егорович
 07.02.1901 — 29.04.1904 — генерал-майор Соллогуб, Владимир Устинович
 10.06.1904 — 12.05.1910 — генерал-майор Сидельников, Владимир Гаврилович
 12.05.1910 — 19.07.1914 — генерал-майор Лаврентьев, Антон Дмитриевич

Командиры 2-й бригады 
10.11.1811 — хх.хх.хххх — полковник (с 21.11.1812 генерал-майор) Княжнин, Александр Яковлевич
29.08.1814 — 17.06.1815 — генерал-майор Воейков, Алексей Васильевич
25.12.1815 — 21.03.1816 — генерал-майор Юшков, Александр Иванович
11.05.1816 — 25.09.1817 — генерал-майор Хитрово, Михаил Алексеевич (Елисеевич)
25.09.1817 — 03.07.1826 — генерал-майор Энгельгардт, Александр Николаевич
17.02.1854 — 08.03.1857 — генерал-майор Бруннер, Андрей Осипович
 30.08.1873 — 01.11.1876 — генерал-майор Яновский, Василий Иванович
хх.хх.1876 — хх.хх.1878 — генерал-майор Высоцкий, Николай Фёдорович
 хх.хх.1878 — 11.05.1878 — генерал-майор фон Витте, Август Карлович
 23.06.1878 — 25.08.1890 — генерал-майор Горданов, Сакердон Алексеевич
 04.09.1890 — 25.11.1891 — генерал-майор Зарубаев, Николай Платонович
 26.11.1891 — 14.02.1894 — генерал-майор Смирнов, Виктор Григорьевич
 14.03.1894 — 19.07.1895 — генерал-майор Ватропин, Александр Иванович
 19.07.1895 — 10.05.1897 — генерал-майор фон Энден, Пётр Петрович
 13.05.1897 — 20.10.1901 — генерал-майор Климович, Феликс Антонович
 04.12.1901 — 27.11.1904 — генерал-майор Четыркин, Николай Николаевич
 02.12.1904 — 05.05.1906 — генерал-майор Плешков, Фёдор Емельянович
 05.06.1906 — 21.06.1908 — генерал-майор Давыдов, Иван Николаевич
 10.07.1908 — 23.07.1912 — генерал-майор Думбадзе, Иван Антонович
 23.07.1912 — 06.11.1912 — генерал-майор Тишин, Сергей Сергеевич
 06.11.1912 — 03.01.1915 — генерал-майор Микулин, Иосиф Александрович
 03.01.1915 — 01.05.1916 — генерал-майор Лихачёв, Гавриил Александрович
 03.05.1916 — 05.05.1917 — полковник Дженеев, Дмитрий Дмитриевич
 06.05.1917 — 11.02.1918 — полковник Тищинский, Николай Александрович
 11.02.1918 — хх.хх.1918 — (вр.и.д.) генерал-майор Ангуладзе, Георгий Бежанович

Командиры 3-й бригады 
В 1833 3-я бригада была расформирована.

 19.03.1812 — 29.08.1814 — полковник (с 21.11.1812 генерал-майор) Воейков, Алексей Васильевич
 31.08.1815 — 11.12.1816 — генерал-майор Кологривов, Алексей Семёнович
 12.12.1816 — хх.хх.хххх — генерал-майор Тимофеев, Василий Иванович
 12.07.1817 — 11.12.1819 — генерал-майор Экельн, Филипп Филиппович
12.12.1819 — 27.03.1829 — генерал-майор барон Розен, Роман Фёдорович
27.03.1829 — 08.05.1829 — командующий генерал-майор Никитин, Михаил Фёдорович
08.05.1829 — 05.08.1833 — генерал-майор Пинабель, Людвиг Иванович

Командиры 13-й артиллерийской бригады 
 28.10.1811 — 27.05.1813 — полковник Арапетов, Павел Иванович
27.05.1813 — хх.хх.1815 — полковник Левшин, Иван Григорьевич
хх.хх.1815 — 02.05.1816 — полковник Дельден
02.05.1816 — 21.04.1817 — полковник Саблин, Яков Иванович
14.06.1817 — 22.07.1817 — полковник Браамс, Александр Иванович
 22.07.1817 — 25.09.1817 — подполковник (с 02.06.1821 полковник) Дитерихс, Егор Иванович
25.09.1817 — хх.хх.1826 — полковник (с 27.04.1826 генерал-майор) Перрен, Пётр Яковлевич
 16.06.1826 — 06.08.1831 — полковник Бирюлин, Александр Филиппович
 ранее 05.10.1833 — 22.06.1839 — полковник (с 26.03.1839 генерал-майор) Ивин, Владимир Петрович
 22.06.1839 — 09.02.1843 — полковник (с 16.04.1841 генерал-майор) Цебриков, Владимир Иванович
 09.02.1843 — 08.11.1852 — полковник (с 03.04.1849 генерал-майор) Мейер, Карл Карлович
 хх.хх.1852 — хх.хх.1859 — полковник (с 08.09.1855 генерал-майор) Тигерстедт, Аксель Фёдорович
 хх.хх.1859 — хх.хх.1865 — полковник Потресов, Николай Егорович
 хх.хх.1865 — хх.хх.1868 — полковник Коль, Карл Германович
 хх.хх.1868 — хх.хх.1880 — полковник (с 30.08.1875 генерал-майор) Сухомлин, Николай Моисеевич
 23.03.1880 — 30.07.1894 — генерал-майор Промтов, Николай Дмитриевич
 09.08.1894 — 30.12.1896 — генерал-майор Литвинов, Алексей Павлович
 30.12.1896 — 30.01.1900 — генерал-майор Сынгаевский, Николай Никифорович
 17.02.1900 — 19.12.1905 — полковник (с 01.01.1901 генерал-майор) Ляпунов, Сергей Николаевич
 17.01.1906 — 30.05.1906 — генерал-майор Осипов, Георгий Васильевич
 20.06.1906 — 16.01.1909 — генерал-майор Грибунин, Илья Петрович
 16.01.1909 — 16.01.1914 — генерал-майор Злобин, Иван Михайлович
 23.01.1914 — 13.05.1916 — генерал-майор Пилкин, Константин Константинович
 13.05.1916 — 10.07.1916 — генерал-майор Гуржин, Михаил Васильевич
 10.07.1916 — 12.08.1917 — полковник (с 19.10.1916 генерал-майор) Шепелев, Павел Васильевич
 12.08.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор Геринг, Эдуард Эдуардович

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1811 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году